Schuß ist der Ortsname von

 Schuß (Gmund am Tegernsee), Ortsteil der Gemeinde Gmund am Tegernsee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Schuß (Königsdorf), Ortsteil der Gemeinde Königsdorf, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Schuß, ehemals eigenständig benannter Wohnplatz und heutiger Teil von Rottbitze im Stadtbezirk Aegidienberg der Stadt Bad Honnef, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Schuß (Gemeinde Reichenau), Ortsteil der Gemeinde Reichenau, Bezirk Feldkirchen, Kärnten

Siehe auch:
 Schuss